Оксидирование — создание оксидной плёнки на поверхности изделия или заготовки в результате  окислительно-восстановительной реакции. Оксидирование преимущественно используют для получения защитных и декоративных покрытий, а также для формирования диэлектрических слоёв. Различают термические, химические, электрохимические (или анодные) и плазменные методы оксидирования.

Виды оксидирования 

 Термическое оксидирование осуществляется при нагреве в атмосфере кислорода или водяного пара. В случае оксидирования железа и низколегированных сталей такой процесс называется воронением.
 Химическое оксидирование — обработка расплавами или растворами окислителей, таких как хроматы, нитраты и т. п., как правило, для защиты от коррозии или создания декоративных покрытий.
 Электрохимическое оксидирование — оксидирование в электролитах, микродуговое оксидирование.
 Плазменное оксидирование осуществляется в низкотемпературной плазме, содержащей кислород, с помощью разрядов постоянного тока или ВЧ или СВЧ разрядов.

См. также 
 Окисление
 Окислительно-восстановительные реакции
 Воронение стали
 Пассивация
 Анодирование

Ссылки 
 
 www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3044.html

Химическая технология
Покрытия